Lyndemann ist der Familienname folgender Personen:
 Caspar Lyndemann (um 1486–1536), deutscher Mediziner, siehe Caspar Lindemann
 Theodoricus Lyndemann (Dietrich Lindemann; vor 1522–1552), deutscher Pädagoge, Dresdner Ratsherr und Bürgermeister

Siehe auch:
 Lindemann (Begriffsklärung)
 Lindeman